Miejscowości w USA:
 De Graff – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Swift
 De Graff – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Logan